Трифанешты (Трифэнешть) — название ряда населённых пунктов в Молдавии.
 Трифанешты — село в Сынжерейском районе.
 Трифанешты — село в Флорештском районе.